Il toponimo Choma può riferirsi a: 

Choma, antica città della Licia
 Choma – circoscrizione della regione di Tabora (Tanzania)

diverse località dello Zambia:

Choma, capoluogo del distretto omonimo
Choma, comune del distretto di Kaputa
Choma, comune del distretto di Mumbwa